Tremont kan syfta på:

Personer
Auguste Trémont (1892–1980), skulptör från Luxemburg

Geografi

Australien 

 Tremont (del av en befolkad plats), Victoria, Yarra Ranges,

Frankrike 

 Trémont, Maine-et-Loire, tidigare kommun,  
 Trémont, Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Trémont-sur-Saulx, departementet Meuse i regionen Grand Est,

USA 

 Tremont, Mississippi, Itawamba County, 
 Tremont (ort i USA, Illinois), Tazewell County, 
 Tremont (ort i USA, Maine), Hancock County, 
 Tremont (ort i USA, Pennsylvania), Schuylkill County, 
 Tremont, Bronx – ett område i Bronx i New York

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar